Oulton kan syfta på:

Storbritannien 

 Oulton, Norfolk, England, 
 Oulton, Suffolk, England, 
 Oulton, Cumbria - en ort i Cumbria, England
 Oulton, Norbury - en ort i Staffordshire, England
 Oulton, Stone Rural - en ort i Staffordshire, England
 Oulton, West Yorkshire - en ort i Leeds storstadsdistrikt, West Yorkshire, England